Wenn die Soldaten — немецкая народная песня, посвящённая солдатской службе.

История 
Имён авторов песни история не сохранила, однако её история прослеживается с середины XIX века. К 1880 году она уже была широко распространена в южной Германии.

К началу XX века песня обрела всенародную известность. 
Сохранилась германская открытка, отправленная с фронта в 1916 году. Открытка так и называется: «Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren». На обороте был напечатан текст песни, с припиской солдата о том, что на фронте ему встречается не слишком-то много девушек…

В 1931 году в Германии вышел кинофильм «Wenn die Soldaten…». В период существования нацистской Германии вместе с многими другими военными песнями неоднократно перепевалась самыми различными исполнителями. Однако в тексте песни нет нацистской идеологии.

Текст

Уточнения 
В исполнении Марлен Дитрих в 4-й строке 1-го куплета опускается артикль «», в 1-й строке 3-го куплета «» вместо «»,в 3-й строке 3-го куплета вместо «» поётся «», в первой строке 5-го куплета вместо «» снова звучит «», а во второй — слово «» заменено на «». Затем вместо «» звучит «».

Исполнители 
Как народная песня с многолетней историей песня не раз исполнялась самыми различными исполнителями. Наиболее известно исполнение этой песни Марлен Дитрих. В нацистской Германии песня неоднократно записывалась различными исполнителями и хорами.

В России песню исполняла группа Мегаполис. Эта песня звучит в ДМБ-002 в новелле «Индийская зараза».

В ГДР существовала антивоенная версия этой песни в исполнении Эрнста Буша со словами: «Когда солдаты по городу идут — смерть и беды несут».

Примечания

Ссылки 
 Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren 
 «Wenn die Soldaten…»  

Песни XIX века
Народные песни Германии
Песни на немецком языке
Военные песни
Песни по алфавиту